Miejscowości w USA:
 Wood – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette
 Wood – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Wood (ang. Wood Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Wood (ang. Wood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Wood (ang. Wood Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Wood (ang. Wood Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Wood (ang. Wood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wood (ang. Wood County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Wood (ang. Wood County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Wood (ang. Wood County) – w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Wood (ang. Wood County) – w stanie Wisconsin